Международный зал славы кёрлинга (), представляющий собой галерею развития мирового кёрлинга, был основан Всемирной федерацией кёрлинга в 2012 году одновременно с введением туда первых удостоенных этой награды игроков и деятелей кёрлинга со всего мира, а также деятелей кёрлинга, ранее удостаивавшихся от Всемирной федерации ежегодной почётной награды World Curling Freytag Award). Управляется Всемирной федерацией кёрлинга.

Введение новых членов в Международный зал славы производится (не обязательно каждый год) решением специальной комиссии Всемирной федерации кёрлинга по категориям (не обязательно обеим) — «кёрлингист» (; действующий игрок или действовавший в прошлом, награждаемый именно за свои спортивные достижения) и «деятель» (; сотрудник/руководитель организаций, управляющих кёрлинг-клубами, кёрлинг-ассоциациями, проводящих турниры по кёрлингу и т.п., а также любое другое лицо, награждаемтся за свою деятельность, способствующую развитию и популяризации кёрлинга в мире). Разделение на категории «builder»/«curler» было начато при награждении World Curling Freytag Award только с 2000 года.

Канадский кёрлингист, четырёхкратный чемпион мира Эрни Ричардсон является на настоящее время единственным, кто был дважды ввёден в Международный зал: сначала он единолично в 2000 году был награждён World Curling Freytag Award, а в 2017 в Международный зал была введена вся знаменитая команда Ричардсонов.

Члены Международного зала славы кёрлинга 

«Год» указывает год присуждения награды Freytag Award (до 2012 года) или год введения в Международный зал (2012 год и позже).

Примечания

Ссылки 
 World Curling Hall of Fame | World Curling Federation

См. также 
 :Категория:Члены Международного зала славы кёрлинга
 Зал славы канадского кёрлинга

Кёрлинг
Спортивные музеи
Спортивные призы и награды
Залы славы в спорте
Награды, появившиеся в 2012 году